Алылах () — топоним в России якутского происхождения.

 Алылах — озеро, юго-восточнее оз. Чебагын, координаты 68°50'	1 60°40'.
 Алылах — река, правый приток р. Дяра, координаты 68°14'	107°35'.
 Алылах — река, на п-ве Фадеевский, впадает в залив Геденштрома Восточно-Сибирского моря, координаты 75°39'	143°05'.
 Алылах — река, левый приток р. Кюэнеликян, координаты 67°46'	108°30'.

Примечания